Michael Bowen (ur. 1930) – brytyjski biskup katolicki
 Michael Bowen (ur. 1953) – amerykański aktor